Alex Pritchard (1993) – calciatore inglese
 Andrew Pritchard (1804-1882) – naturalista e ottico inglese
 Bradley Pritchard (1985) – calciatore zimbabwese
 Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973) – antropologo britannico
 Edward Pritchard Gee (1904-1968) – piantatore di tè e naturalista amatoriale dell'Assam
 Elaine Pritchard, nata Saunders (1926-2012) – scacchista britannica
 George Pritchard (1796-1883) – missionario e diplomatico britannico
 Hannah Pritchard, nata Vaughan (1711-1768) – attrice teatrale britannica
 James Pritchard (1979) – rugbista a 15 australo-canadese
 Jim Pritchard, propr. James George Pritchard (1948-2014) – hockeista su ghiaccio canadese
 John Pritchard (1921-1989) – direttore d'orchestra britannico
 John Pritchard (1927-2012) – cestista statunitense
 Josh Pritchard, propr. Joshua Philip Pritchard (1992) – calciatore gallese
 Kevin Lee Pritchard (1967) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Luke Pritchard (1985) – cantante e chitarrista britannico
 Mike Pritchard, propr. Michael Robert Pritchard (1969) – ex giocatore di football americano statunitense
 Norman Pritchard, conosciuto anche come Norman Trevor (1877-1929) – attore, ostacolista e velocista indiano di origini britanniche
 Payton Pritchard (1998) – cestista statunitense
 Russell Pritchard (1979) – bassista inglese

Pagine correlate
 David Pritchard